The Sims Studio – jednostka podlegająca firmie Electronic Arts. Siedziba The Sims Studio znajduje się przy EA's Redwood City Campus. Firma powstała w 2006 roku pod nazwą The Sims Division, by pokierować rozwojem gier z serii The Sims, za którą wcześniej odpowiedzialna była firma Maxis (co pozwoliło koncernowi Maxis poświęcić wszystkie swoje środki na rozwój gry Spore). The Sims Studio jest odpowiedzialne za powstanie wszystkich gier z serii The Sims od The Sims 2: Podróże, łącznie z The Sims 3, wszystkimi jej dodatkami oraz akcesoriami. Pomimo wycofania się firmy Maxis z tworzenia serii The Sims większość inwestorów przeszła do The Sims Division, co umożliwiło The Sims Studio kontynuowanie pracy nad serią.

Wraz z reorganizacją, która miała miejsce w Electronic Arts pod koniec 2011 roku, The Sims Studio zostało powierzone firmie Maxis, która została jedną z głównych marek koncernu Electronic Arts.

Amerykańscy producenci gier komputerowych